Amblyceps är ett släkte av fiskar. Amblyceps ingår i familjen Amblycipitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Amblyceps